Richter (něm. soudce, rychtář) je velmi rozšířené příjmení. Ženský tvar je Richterová.

Richter

 Adrian Ludwig Richter (1803–1884) – německý romantický malíř
 Alexander Richter (1843–1914) – českoněmecký podnikatel a politik
 Alois Richter (1884–1958) – český kněz, spisovatel
 Anton Mansuet Richter (1810–1880) – českoněmecký podnikatel a politik
 Arnošt Richter (* 1946) – český houslista
 Burton Richter (1931–2018) – americký fyzik, nositel Nobelovy ceny
 Eduard Richter (1825–1895) – českoněmecký podnikatel a politik z Jiříkova, poslanec Českého zemského sněmu
 Engelbert Eligius Richter (1796–1866) – katolický kněz, profesor v Olomouci
 Ferdinand Richter (1885–1950) – československý politik a poslanec
 Ferdinand Richter (poslanec Moravského zemského sněmu) – dědičný rychtář v Grándorfu, zemský poslanec
 František Richter (* 1938) – český motocyklový závodník, reprezentant v ploché dráze
 František Xaver Richter (1709–1789) – český hudební skladatel a houslista
 Fráňa Richter (1889–1968) – pseudonym českého spisovatele Františka Richtra
 Frank Richter (* 1952) - východoněmecký fotbalista
 Franz Richter (poslanec Říšského sněmu) – rakouský právník a politik z Čech, poslanec Říšského sněmu
 Franz Richter (dolnorakouský politik) (1849–1922) – rakouský pedagog a politik, poslanec Říšské rady
 Gerhard Richter (* 1932) – německý malíř a vizuální umělec
 Götz Rudolf Richter (1923–2016) – německý spisovatel
 Gustav Richter (poslanec Říšské rady) (1857–1946) – rakouský politik
 Hans Richter (1843–1916) – rakouský dirigent
 Hans Richter (fotbalista) (* 1959) - německý fotbalista
 Hans Richter (výtvarník) (1888–1976) – německý malíř a filmový producent
 Henjo Richter (* 1963) – německý kytarista
 Charles Richter (1900–1985) – americký seismolog (viz Richterova stupnice)
 Ivan Richter (1953–2000) – český herec
 Jakob Richter (1847–1916) – českoněmecký podnikatel a politik ze Šluknovska, zemský poslanec
 Jan Richter – více osobností, viz rozcestník
 Ján Richter (* 1960) – československý fotbalista, obránce
 Ján Richter (politik) (* 1956) – slovenský politik
 János Richter (1872–1934) – římskokatolický kněz a politik
 Jindřich Václav Richter (1653–1696) – český jezuita a misionář
 Jiří Richter – více osobností, viz rozcestník
 Johann Paul Friedrich Richter (1763–1825) viz Jean Paul
 Johann Richter (1537–1616) – německý matematik, astronom a výrobce jemně-mechanických nástrojů
 Johann Wolfgang Richter – barokní malíř, působící kolem 1700 v západních Čechách
 Josef Richter (politik) (1837–1901) – českoněmecký politik z Podkrkonoší, poslanec zemského sněmu
 Josef Anton Richter (1830–1898) – českoněmecký podnikatel a politik
 Joey Richter (* 1989) – americký herec, zpěvák a internetová osobnost
 Kamil Richter (1921–???) – český a československý politik ČSS z Klatovska, poslanec FS za normalizace
 Karel Richter (* 1930) – český spisovatel, publicista a překladatel
 Karel Richter (herec) (*1926) – český herec
 Karel Richter (politik) (1862–1942) – český politik, moravský zemský poslanec
 Karl Richter (1926–1981) – německý varhaník, cembalista a dirigent
 Karl Friedrich Richter (1804–1878) – český právník a politik z Jihlavy, během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu
 Ladislav Richter (* 1961) – český fotbalista, záložník
 Leon Richter (* 1930) – český právník a politik, ministr spravedlnosti
 Ludwig Richter nebo Adrian Ludwig Richter (1803–1884) – romantický malíř
 Martin Richter (* 1977) – český hokejista
 Martin Richter (florbalista) (* 1983) – český florbalový centr
 Max von Scheubner-Richter (1884–1923) – německý diplomat
 Max Richter (* 1966) – skladatel filmové hudby a hudebník
 Michal Richter (* 1959) – světelný designér a scénograf
 Mike Richter (* 1966) – americký hokejový brankář
 Milan Richter (rozcestník) – více osobností, viz rozcestník
 Miroslav Richter, více osobností, viz rozcestník
 Pavel Richter, více osobností, viz rozcestník
 Ronald Richter (1909–1991) – rakousko-argentinský fyzik
 Rudolf Richter (1883–1962) – český sportovec, atlet-chodec a činovník
 Stefan Richter (???–1929) – českoněmecký a rakouský zemědělský odborník a politik
 Svjatoslav Richter (1915–1997) – ruský klavírní virtuóz
 Václav Richter (1900–1970) – český historik umění
 Viktor Richter (* 1919) – český fotograf
 Vladimír Richter (*1970) – český politik za ODS, bývalý starosta města Jilemnice
 Vladimír Richter (* 1956) – český pěvec a hudební pedagog
 Vratislav Asad Richter (* 1919) – český exulant a spisovatel
 Wolfgang Richter (1901–1958) – československý politik a poslanec
 Zdeněk Richter (1885–?) – český fotbalista

Richterová, Richtrová
 Annegret Richterová (* 1950) – německá sportovkyně, atletka
 Ludmila Richterová (* 1977) – česká tenistka
 Milada Richterová (* 1956) – česká novinářka, od roku 2012 členka Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
 Olga Richterová (* 1985) – česká politička a poslankyně
 Sylvie Richterová (* 1945) – česká spisovatelka

Jiné významy
 Richter-Veresovův útok v šachu
 Richterova stupnice pro zemětřesení
 Richterova vila v Praze

Podobné příjmení 
 Richtr

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení